Распялка — приспособление для растяжения или хранения в развернутом состоянии (обычно предметов одежды):
 Распялка для обуви
 Распялка для перчаток